Dydelfik Kalinowskiego (Hyladelphys kalinowskii) – gatunek ssaka z podrodziny Hyladelphinae w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Dydelfik Kalinowskiego występuje w Gujanie, amazońskiej Brazylii i wschodnim Peru; prawdopodobnie także w południowo-wschodniej Kolumbii (Leticia) i północnej Boliwii.

Taksonomia 
Gatunek po raz pierwszy naukowo opisał w 1992 roku amerykański zoolog Philip Hershkovitz nadając mu nazwę Gracilinanus kalinowskii. Jako miejsce typowe odłowu holotypu Hershkovitz wskazał Haciendę Cadena, w Marcapata, w Cuzco w Peru na wysokości 890 m n.p.m.. Holotypem była dorosła samica odłowiona 9 lipca 1958 roku przez Celestiono Kalinowskiego. Jedyny przedstawiciel rodzaju dydelfik (Hyladelphys).

Takson tradycyjnie umieszczany w Didelphinae, przeniesiony do Hyladelphinae w 2009 roku. Wstępne dane molekularne wykazały dużą rozbieżność między okazami Peru i Gujany Francuskiej, co może wskazywać, że w obrębie Hyladelphys mogą występować co najmniej dwa, jeśli nie trzy, ukryte gatunki. Gatunek monotypowy.

Etymologia 
 Hyladelphys:  hulē „teren lesisty, las”; δελφύς delphys „łono, macica”.
 kalinowskii: Celestino Kalinowski (1924–1986), peruwiańki ornitolog, konserwator przyrody, syn Jana Kalinowskiego.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 7,5–9,5 mm, długość ogona 10,2–11,7 mm; masa ciała 10–20 g.

Przypisy 

Dydelfowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1992 roku